Kósa Erika (1957) atléta, távolugró, edző (Újpesti Dózsa)
Kósa Erika (1961) atléta, futó (Csongrádi Építők, SZEOL AK)
Kósa Erika (1965) üzletasszony.